M-Bus (Meter-Bus) est un protocole EN 13757-2 pour la couche physique et EN 13757-3 pour la couche applicative du modèle OSI.

Notes et références

Liens externes 
  

Protocole de communication
Protocole réseau
Génie énergétique